Jukka Virtanen ist der Name folgender Personen:

* Jukka Virtanen (Schriftsteller) (* 1933), finnischer Schauspieler, Regisseur, Sänger, Autor und Übersetzer 
 Jukka Virtanen (Eishockeyspieler) (* 1959), finnischer Eishockeyspieler
 Jukka Virtanen (Sexualwissenschaftler), finnischer Sexualwissenschaftler